Скрябіна — жіноча форма прізвища Скрябін.
 Скрябіна Анастасія (* 1985) — українська гірськолижниця; учасниця зимових олімпійських ігор.
 Скрябіна Аріадна Олександрівна (1905—1944) — російська поетеса, діячка французького Опору.
 Скрябіна Марина Олександрівна (1911—1998) — французька музикознавчиня і композиторка.
Жіночі форми прізвищ